Antonio Mendoza puede referirse a:

Antonio Mendoza (fotógrafo): un fotógrafo cubano.
Antonio Mendoza (futbolista): un futbolista argentino.